El Torneig de Montpeller 2015, oficialment conegut com a Open Sud de France 2015, és un esdeveniment de tennis disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La 21a edició del torneig es va celebrar entre el 31 de gener i el 8 de febrer del 2015 a l'Arena Montpellier de Montpeller (França).

El tennista local Richard Gasquet va guanyar aquest torneig per tercera ocasió en quatre finals.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2015
ATP World Tour 2015